Der Name Cugy bezeichnet verschiedene Ortschaften in der Schweiz:
die Gemeinde Cugy FR im Kanton Freiburg 
die Gemeinde Cugy VD im Kanton Waadt